Il singolare dell'Internationaux de Strasbourg 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Aravane Rezaï era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato

Marija Šarapova ha battuto in finale 7–5, 6–1 Kristina Barrois.

Teste di serie

 Marija Šarapova (campionessa)
 Elena Vesnina (primo turno)
 Virginie Razzano (secondo turno)
 Peng Shuai (ritiro a causa di vertigini)

 Anabel Medina Garrigues (semifinali)
 Sybille Bammer (secondo turno)
 Anastasija Sevastova (quarti di finale)
 Elena Baltacha (secondo turno, ritiro a causa di lesioni dorso-lombari)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Reference

Internationaux de Strasbourg 2010